Котин — русская фамилия. Известные носители:

 Котин, Владимир Григорьевич (род. 1962) — советский фигурист.
 Котин, Жозеф Яковлевич (1908—1979) — советский конструктор танков и тракторов, Герой Социалистического Труда.
 Котин, Олег (род. 1976) — белорусский футболист.
 Котин, Станислав Александрович (род. 1945) — бригадир наладчиков подшипникового завода, депутат Верховного Совета СССР десятого созыва от Вологодской области.

См. также 
 
 Котины

Примечания